Ås församling kan syfta på:
Ås församling, Härnösands stift – församling i Härnösands stift
Ås församling, Göteborgs stift – tidigare församling (till 2005) i Göteborgs stift
Ås församling, Skara stift – tidigare församling (till 2001) i Skara stift
Ås församling, Ölands kontrakt – tidigare församling (till 2002) i Växjö stift (Ölands södra kontrakt)
Ås församling, Östbo-Västbo kontrakt – tidigare  församling (till 2013) i Växjö stift (Östbo-Västbo kontrakt)